Cet article donne en détail les résultats du double messieurs de l'édition 2006 du tournoi de Wimbledon qui s'est tenue du 26 juin au .

Faits marquants 
Cette épreuve de double est remportée par les frères Bob et Mike Bryan.

Parcours

Têtes de série 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky losers (repêchés) 

 Qualifiés

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

2008
Tennis en Angleterre en 2006
Wimbledon Double messieurs
Tennis en juin 2006